QSY est un  qui signifie « Dois-je passer à la transmission sur une autre fréquence ? » ( Shall I change to transmission on another frequency?) selon le code Q.

Notes et références 

Code Q